Gáspár Monika (?) újságíró, televíziós szerkesztő, műsorvezető
 Gáspár Mónika (?) labdarúgó (Femina)